

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Brzezice – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Brzezice – przysiółek wsi Mchowo w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz